Zonal puede referirse a:

Que se divide en zona.
Suelo zonal: tipo de suelo
Unidades de Planeamiento Zonal: división de Bogotá.
Torneo Zonal 1992: campeonato de fútbol de Perú
Hospital Zonal General de Agudos Carlos Bocalandro: hospital argentino